Khalilabad kan syfta på följande platser:

Indien 

 Khalilabad, stad i Uttar Pradesh,

Iran 

 Khalīlābād (kommunhuvudort), Khorasan, 
 Shahrestān-e Khalīlābād, delprovins, Khorasan, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar